Lieser, rivière allemande
 Lieser, rivière autrichienne
 Lieser, commune allemande en Rhénanie-Palatinat